Esteban IV puede estar relacionado o referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Esteban III (?–772), también conocido como Esteban IV, papa Papa n.º 94 de la Iglesia católica desde 768 a 772, y oriundo de Sicilia.
 Esteban IV (?-817), papa n.º 97 de la Iglesia católica desde junio de 816 a enero de 817.
 Esteban IV de Hungría (h.1133–1165), rey de Hungría y Croacia; fue el decimoquinto Rey de Hungría, y su reinado se extendió del 1163 al 1165.
 Esteban IV, Uros, el Grande (?-1280), rey de Serbia entre 1243 y 1276, y tercer hijo de Esteban I Nemanjic.